Jamaica Say You Will — 5-й студійний альбом Джо Кокерa, презентований у квітні 1975 року на лейблі Cube Records у Європі та A&M Records у США.

Список пісень

Чарти

Посилання 
 Альбом «Civilized Man»  на сайті Discogs;

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми A&M Records
Квітень 1975